Снигирёв — фамилия; имеет женскую форму Снигирёва.
 Снигирёв, Алексей Анатольевич (род. 1968) — советский и российский футболист, нападающий.
 Снигирёв, Денис Леонидович (род. 1974) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Бо́ярский, викарий Киевской епархии.
 Снигирёв, Евгений Григорьевич (род. 1960) — российский баскетбольный тренер.
 Снигирёв, Иван Прокопьевич (1915—1953) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Снигирёв, Николай Михайлович (род. 1940) — советский партийный деятель.

См. также